Certosa di Pavia (gemeente), een Italiaanse gemeente in Lombardije
 Certosa di Pavia (klooster), een beroemd kartuizerklooster in deze gemeente